Владимир Анатольевич Никитин:
 Никитин, Владимир Анатольевич (историк) (1944—2015) — российский историк фотографии, учёный, преподаватель, фотожурналист.
 Никитин, Владимир Анатольевич (политик) (род. 1961) — российский политик, председатель Калининградской областной Думы